SMS Thetis var två olika fartyg i Kaiserliche Marine:

SMS Thetis var en 36-kanoners fregatt införskaffad från Royal Navy 1855.
SMS Thetis var en Gazelle-klass lätt kryssare sjösatt 1900 och såldes 1929.

Se även
HMS Thetis